Marlot est un nom porté par :

Personnes
 Colbert Marlot (1963-) footballeur français
Guillaume Marlot (1596-1667), ecclésiastique et historien
 Rémy Marlot (1972-) photographe français
 David de Marlot (1593–1680), noble huguenot français, entré au service des Provinces-Unies, qui donna son nom au domaine de Marlot et par suite au quartier de Marlot à la Haye (voir ci-dessous).

Lieux
 Domaine féodal près de La Haye (:nl:Marlot (landgoed)) (Pays-Bas) 
 Quartier de Marlot (:nl:Marlot (buurt in Den Haag)), aussi à la Haye.

Voir aussi 
 C'est aussi le nom d'un croisement entre un margay et un ocelot.